Юньон Спортів Дакс ()  — французький регбійний клуб з Даксу, департамент Ланди, регіон Нова Аквітанія, який виступає у другій за силою лізі країни, Про Д2. Команда, заснована у 1904 році, грає на стадіоні Моріс Баю (16,170 місць). Традиційні кольори  — червоний та білий.

Досягнення 
Топ 14
 Фіналіст: 1956, 1961, 1963, 1966, 1973

Шаленж Ів дю Мануар
 Переможець: 1957, 1959, 1969, 1971, 1982

Фінальні матчі

Чемпіонат Франції з регбі

Сезон 2016—2017 Про Д2

Форми клубу

Примітки

Посилання 
 Дакс  Офіційний вебсайт
 Гімн Дакс 
 Allezdax.com  Неофіційний вебсайт

Регбі у Франції
Дакс